Международный аэропорт Кишинёва () — основной аэропорт Молдавии.

Сдан в концессию компании «Avia Invest» на 49 лет в 2013, национализирован в 2022.

История

Первый аэропорт 
В период между Первой и Второй мировыми войнами, в тогда ещё пригороде Кишинёва — Рышкановке, появился аэропорт. Первый пассажирский рейс состоялся в 1927 году, и маршрутом был Кишинёв-Бухарест. Аэропорт находящийся на том месте проработал до 1960 года.

Старый аэродром 
1 сентября 1944 года Совнарком СССР издал постановление «О создании в Молдавии гражданской авиации для нужд населения». Постановление было издано неделей спустя после снятия нацистской оккупации Бессарабии. В это время почти все наземные средства сообщения Молдавии были из-за войны выведены из строя. С помощью авиации власти могли организовать управление республикой. Официально началом истории авиации города Кишинёва и всей республики можно считать дату 19 сентября 1944 года — в этот день был создан Молдавский отдельный авиаотряд.
В 1944 году гражданский аэродром Кишинёва был размещён на месте нынешнего сектора Рышкановка, где и в наше время существует Аэродромная улица (). Сохранилось также здание аэропорта (находится рядом с Дворцом Профсоюзов по ул. Киевской). Взлётная полоса располагалась вдоль части современной ул. Киевской. В сентябре того же года с этого аэродрома начались пассажирские и грузовые полёты по Молдавской республике. Выполнялись рейсы в города аэропорта Бельц, Оргеев, Тирасполь, Сороки, Липканы, Леово. С 1945 года на самолёте Ли-2 начались регулярные (раз в два дня) полёты на Москву, самолёты совершали промежуточную посадку в аэропорта Бельцах и в Киеве. Начались полёты в города Украины, рейсы ходили в Кировоград, Винницу, Николаев и Черновцы. Пассажиропоток за первый год работы Молдавского авиаотряда составил около 750 пассажиров.
В 1947 году были организованы регулярные местные рейсы по Молдавии, а также в Одессу. В 1951 году открылись несколько воздушных линий, соединивших Кишинёв с южными городами СССР — Симферополем, Сочи, Минеральными Водами, Краснодаром. С 1954 года открылись рейсы на Ленинград, Харьков и Львов.
В 1957 году в Кишинёв поступили вертолёты Ми-1, Ка-15 и Ка-18, а также 5 самолётов Ил-14, что сделано возможным увеличить объём перевозок. В 1958 году объём перевозок вырос на 50 % (было перевезено  пассажиров). Открылись шесть новых магистральных линий. Ближе к началу 1960-х годов были организованы рейсы из Кишинёва в 20 городов СССР.

Новый аэродром 

В 1960 году в юго-восточном пригороде Кишинёва Ревака был построен новый аэропорт, способный принимать более крупные, в том числе газотурбинные, самолёты. Рейсы стали выполнять самолёты Ан-10, совершавшие беспосадочные перелёты в Москву, Ленинград, Минеральные Воды, Горький и другие крупные города СССР, пассажиропоток в 1960 году возрос в три раза в сравнении с 1959 годом. В 1968 году на воздушных маршрутах стали использоваться самолёты Ан-24. Тогда же были налажены грузоперевозки в крупные города Союза на самолётах Ан-12.
В 1969 году из кишинёвского аэропорта стали выполнять рейсы реактивные лайнеры Ту-134, летавшие по маршруту Москва — Кишинёв (рейсы выполнялись на самолётах Внуковского авиапредприятия), а также Ту-124, выполнявшие рейс Таллин — Минск — Кишинёв. Позднее Ту-134 стал самым массовым самолётом, эксплуатирующимся в Молдавии (26 машин подобного типа), а в Кишинёве была размещена всесоюзная испытательная база Ту-134.
В 1972 году из аэропорта Кишинёва выполнялся 21 местный рейс в города и сёла МССР и УССР:

 Атаки
 Бельцы
 Баймаклия

 Вулканешты
 Дрокия
 Единцы

 Каменка
 Кагул
 Комрат

 Леово
 Липканы
 Ниспорены

 Окница
 Приморское
 Рыбница

 Сороки
 Сергеевка
 Тараклия

 Тырново
 Чадыр-Лунга
 Фалешты

Цена билета на эти рейсы составляла от 2 до 6 рублей, доплата за килограмм груза — от 3 до 8 копеек.

В 1972 году в Кишинёв поступили самолёты Як-40. В 1974 году стали выполняться полёты на Ан-26. При Молдавском управлении Гражданской авиации в Бельцах был обновлён парк вертолётов — полёты стали выполнять новые на тот момент Ка-26 и Ми-2.

Новый аэровокзал 

В 1974 году в Кишинёвском аэропорту было построено новое здание аэровокзала. Проект был сделан специалистами организации «Ленаэропроект». С момента сдачи нового здания пропускная способность аэропорта значительно увеличилась — до 400 пассажиров в час, позже она достигла 700 пассажиров в час. В середине 1970-х годов выполнялись регулярные рейсы в 40 городов Молдавии и 40 других городов СССР. Объём пассажироперевозок составил в 1976 году около  человек.
В 1980-х годах в аэропорту Кишинёва базировалось 35 самолётов и 98 вертолётов. В день на Москву отправлялись 12 рейсов, два рейса в Ленинград, Сочи, Минеральные Воды и Ростов. Взлётно-посадочная полоса аэропорта была увеличена до 3590 метров, стало возможным принимать в Кишинёвском аэропорту практически любой тип самолётов. В 1987 году из аэропорта проводились рейсы более чем в 80 городов Советского Союза. Рейсы по Молдавии связывали более 20 населённых пунктов (Бельцы-Город и Бельцы-Лядовены, Чадыр-Лунга, Кагул, Каменка и др.). Началась эксплуатация самолётов Ту-154Б, в аэропорту Кишинёва базировались 9 самолётов этого типа. С марта 1988 года открылись регулярные рейсы самолётов Ту-154 Кишинёв — Москва.
13 сентября 1990 года состоялся первый международный рейс на самолёте Ту-134 по маршруту Кишинёв — Франкфурт. Позже были открыты и другие международные рейсы.

После распада СССР 
После обретения республикой независимости аэропорт Кишинёва стал приходить в упадок. На состояние дел повлияли непростая политическая ситуация, война в Приднестровье, проходившая в 1992 году, падение уровня жизни населения Молдавии, а также разрыв хозяйственных связей между бывшими республиками СССР. Объём перевозок резко упал. Начались перебои с поставками авиатоплива. В 1993 году был период, когда в течение двух недель аэропорт полностью простаивал, не было выполнено ни одного рейса.
В 1993 году была проведена реформа авиационного хозяйства Молдавии. 31 мая 1995 года Кишинёвский аэропорт получил статус самостоятельного предприятия, а также статус международного аэропорта.
В аэропорту Кишинёва в 1990-е годы базировалось до тридцати разных молдавских авиакомпаний, многие из которых были «однодневками» и даже не имели ни одного самолёта. Самыми крупными авиаперевозчиками стали Air Moldova, Moldavian Airlines, Renan Air (прекратила существование в 2004 году) и Air Moldova International (была поглощена компанией Air Moldova в 2002 году).

В 2000 году была завершена реконструкция аэропорта Кишинёва. Реконструкция была осуществлена на деньги правительства Молдавии (три миллиона долларов) и на кредит Европейского банка реконструкции и развития (девять миллионов долларов). Строительные работы были выполнены турецкими строительными организациями. Для возврата кредита был введён целевой сбор в размере десяти долларов с пассажира.

За 2007 год на регулярных и чартерных рейсах из аэропорта Кишинёва пятнадцать авиакомпаний перевезли более  пассажиров в 27 городов 18 стран мира.
Кишинёвский аэропорт шесть раз подряд становился лауреатом конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» ассоциации «Аэропорт»: четыре победы в номинации «Интенсивно развивающийся аэропорт» (в 2007, 2008, 2010 и 2012 годах), одна победа в номинации «За активность и целеустремлённость» (2009) и одна — в номинации «Лучший аэропорт года СНГ» (2011 год).
В 2012 году аэропорт обслужил свыше 1 миллиона 220 тысяч пассажиров. Из кишинёвского аэропорта в среднем выполнялось 25—30 рейсов в день. В аэропорту работали 16 авиакомпаний, совершались рейсы в двадцать два города Европы, Ближнего Востока и Азии.
29 сентября 2012 года в аэропорту прошли празднования, посвященные 68 годовщине со дня основания гражданской авиации в Молдавии.

1 ноября 2013 года постановлением правительства Молдавии аэропорт был сдан в концессию компании ОАО «АВИА ИНВЕСТ» (учредители — АО «Коломенский Завод» и АО «Аэропорт Хабаровск») из Российской Федерации.
Полоса аэродрома, построенная в советские времена, оставалась одной из самых протяжённых в Восточной Европе.

П

Принимаемые типы ВС 
Все типы воздушных судов. Классификационное число ВПП (PCN) 52/R/A/X/T.

Основные операторы

Действующие: 
 Air Moldova;
 FlyOne;
 HiSky;
 Wizz Air;
 Austrian Airlines;
 Lufthansa;
 LOT Polish Airlines;
 Tarom;
 Turkish Airlines.

Прекратившие или приостановившие полёты: 

 Аэрофлот;
 Белавиа;
 Международные Авиалинии Украины (МАУ);
 Россия;
 Air Baltic;
 S7 Airlines;
 Tandem Aero.

Основные направления

Транспортное сообщение с городом 

До Кишинёвского международного аэропорта можно добраться:
 На троллейбусе № 30 "Центр (ул. Бэнулеску-Бодони) — Аэропорт".
 На городском такси. В настоящий момент у городской службы такси есть договор с авиакомпанией Air Moldova, что тех пассажиров, которые купили билет на рейсы этой компании в собственных агентствах авиакомпании Air Moldova в Молдове, из Кишинёва, такси доставляет в аэропорт за счёт авиакомпании. но справка авиакомпании 10 марта 2018 г. подтверждает эту информацию. — Тариф на поездку в аэропорт у служб такси фиксированный и у разных фирм составляет сумму в пределах от 55 до 80 леев. Из аэропорта стоимость поездки выше.
 На личном автотранспорте по проспекту Дачия. От центра Кишинёва до аэропорта 13,7 км.

Происшествия 
Известно по крайней мере о 3-х серьёзных инцидентах связанных с аэропортом Кишинёва.
 15 мая 1970 потерял управление и разбился во время ухода на второй круг на двух двигателях (с имитацией отказа) самолет Ан-10А с бортовым номером СССР-11149. На борту самолета находились курсанты из Ульяновской ШВЛП, совершавшие тренировочный полет. Погибли все 11 человек находившихся на борту.
 12 октября 1971 самолет Ан-10А с бортовым номером СССР-11137 совершил грубую посадку (посадка с высокой вертикальной скоростью и перегрузкой) в результате чего получил серьезные повреждения. Самолет восстановлению не подлежал. Данных о жертвах нет.
 Вечером 11 апреля 2008 года при заходе на посадку разбился грузовой самолёт Ан-32, вылетевший по маршруту Кишинёв—Анталия—Судан. Самолёт вскоре после вылета развернулся и попытался сесть, но упал у расположенного возле аэропорта села Бачой и загорелся. Самолёт, принадлежащий суданской авиакомпании, выполнял грузовой чартерный рейс. На борту находились восемь человек — четверо граждан Молдавии и четверо граждан Украины. Все погибли при крушении.
 4 июня 2017 года при посадке в аэропорту Кишинёва самолёт ATR-42-300, выполнявшее рейс Бухарест-Кишинёв (RO 207) выкатился за пределы ВПП.

Примечания

Ссылки 
 Сайт аэропорта 
 Технические данные аэропорта 
 Международный аэропорт Кишинёва на Airliners.net 

Появились в 1960 году в Молдавии
Аэропорты Молдавии
Транспортные здания и сооружения Кишинёва